Magyar bezeichnet:
 den indigenen Namen für die Ungarn; siehe Magyaren
 Ungarisch (Ungarisch in Landessprache Magyar)
 Magyar-Osztrák Filmipari Vállalat, ein ungarischer Filmverleih

Magyar ist der Familienname folgender Personen:
 Ágnes Magyar (* 1967), ungarische Badmintonspielerin
 Armand Magyar (1898–1961), ungarischer Ringer
 Balázs Magyar († 1490), ungarischer Feldherr
 Derek Magyar, US-amerikanischer Schauspieler mit ungarischen Wurzeln
 Franz Magyar (1894–1958), österreichischer Maschinenbauer und Hochschullehrer
 Geza Magyar (* 1973), rumänischer Kanute
 Imre Magyar (* 1966), ungarischer Ruderer
 István Magyar (* 1955), ungarischer Fußballspieler
 Kornélia Magyar (1931–2022), ungarische Eisschnellläuferin und Radsportlerin; siehe Kornélia Ihász

 Richard Magyar (* 1991), schwedischer Fußballspieler
 Tibor Magyar (* 1947), ungarischer Radrennfahrer
 Zoltán Magyar (* 1953), ungarischer Kunstturner

Ableitungen dieses Namens sind:
 Magiera
 Madjera

Siehe auch: